Радциг — русская фамилия немецкого или польского происхождения (Radzig, Radzyk). Известные носители:

 Радциг, Александр Александрович (1869—1941) — российский и советский физик и инженер, педагог, специалист в области теплоэнергетики и прикладной механики.
 Радциг, Антон Антонович (1843—1906) — российский статистик, экономист и публицист.
 Радциг, Владимир Александрович (1881—1960) — российский и советский инженер, энергетик.
 Радциг, Маргарита — российская актриса, с конца 1990-х в Театре на Таганке.
 Радциг, Николай Иванович (1881—1957) — российский историк, исследователь Франции XVI—XVIII вв. и эпохи Реформации в Швейцарии.
 Радциг, Сергей Иванович (1882—1968) — российский и советский филолог-классик, переводчик и литературовед, преподаватель, исследователь античной литературы и мифологии.